Seaforth kan avse:

 Seaforth, Merseyside, distrikt i Metropolitan Borough of Sefton i Storbritannien
 Seaforth (ort i Jamaica), ort i Jamaica
 Seaforth (ort i Kanada), ort i Ontario, Kanada
 Seaforth, originaltiteln för den brittiska TV-serien Krigets vindar